Петр Мразек (; 14 февраля 1992, Острава, Чехословакия) — чешский профессиональный хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Игрок сборной Чехии по хоккею с шайбой.

Карьера

Клубная 
Петр Мразек родился в городе Острава. В юности играл в хоккейном клубе «Витковице». В сезоне 2007/08 дебютировал в чешской Экстралиге. В 2009 году стал чемпионом Чехии для игроков не старше 20 лет.

Летом 2009 года был выбран на драфте Канадской лиги клубом «Оттава 67-й». Принял решение переехать в Северную Америку, где играл в юниорских лигах следующие три сезона.

В 2011 году уже на драфте НХЛ права за игроком были закреплены «Детройт Ред Уингз». В 2012 году перешёл в фарм-клуб «Детройта» в АХЛ — «Гранд-Рапидс Гриффинс», в составе которого в 2013 году выиграл кубок Колдера.

В сезоне 2015/16 стал основным вратарём «Ред Уингз». Зимой 2018 года обменян в «Филадельфию Флайерз» за право выбора в 3 раунде драфта 2018.

После окончания сезона «Флайерз» не стали предлагать вратарю новый договор, и Мразек заключил 1-летний контракт на $ 1,5 млн с «Каролиной Харрикейнз».

Сборная Чехии 
Выступал за юниорские и молодёжные команды Чехии. На молодёжном чемпионате мира 2012 года был признан лучшим вратарём турнира. В том же году дебютировал за основную сборную Чехии на чемпионате мира, где завоевал бронзовую медаль. В 2016 году принимал участие в кубке мира.

Достижения 

 Бронзовый призёр чемпионата мира 2012
 Обладатель кубка Колдера 2013
 Лучший вратарь молодёжного чемпионата мира 2012
 Участник матча всех звёзд АХЛ 2013

Личная жизнь 
Встречается с пляжной волейболисткой Сарой Оливовой.

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Хоккеисты НХЛ
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»